Andrea Martin (1947-), est une actrice et scénariste américaine.
  est un baryton italo-autrichien.